

Musica 
 Crystal Lake – gruppo musicale giapponese

Toponimi 
 Crystal Lake – census-designated place della contea di Tolland, Connecticut 
 Crystal Lake – census-designated place della Contea di Broward, Florida
 Crystal Lake – census-designated place della Contea di Polk, Florida 
 Crystal Lake – città della Contea di McHenry, Illinois
 Crystal Lake – città della Contea di Hancock, Iowa
 Crystal Lake – township della Contea di Benzie, Michigan	
 Crystal Lake – città della Contea di Barron, Wisconsin 
 Crystal Lake – città della Contea di Marquette, Wisconsin